

Patronyme 

Jean-Antoine Courbis (1752-1795), révolutionnaire français ;
 Jean Charles Paul Courbis (1893-1961), polytechnicien, général de brigade, Commandeur de la Légion d'honneur, Croix de Guerre 1914-1918, 1939-1945 et des Théâtres d'opérations extérieurs ;
 Raymond Courbis (né en 1937), économiste ;
Paul Courbis (né en 1967), informaticien français ;
  (1880-?), ecclésiastique et compositeur chilien ;
Rolland Courbis (né en 1953), joueur et entraîneur de football français.

Titre 

Coach Courbis, émission de radio.
Patronyme hispanique